Луман:

Фамилии
 Луман, Кевин (род. XX в.) — американский астроном и астрофизик.
 Луман, Никлас (1927—1998) — немецкий социолог.

Другое
 Луман 16 (WISE J104915.57−531906.1; WISE 1049−5319) — двойная субзвёздная система в созвездии Парусов.